Хуун-Цак-Тоок' (д/н — бл. 841) — ахав Мачакіли у 824—841 роках.

Життєпис 
Походив з правлячої инастії Мачакіли. Стосовно батька нічого невідомо. Знано, що він був священним володарем Мачакіли з військовим титулом «господар Бубуль-К'ак'а». На думку вчених, це може бути Очк'ін-Калоомте'-Ах-О'-Баак або Сіхйах-К'ін-Чаак II. Церемонія сходження на трон відбулася в день 9.19.13.15.19, 3 Кавак 7 Сіп (5 березня 824 року).

Продовжував політику своїх попередників щодо піднесення потуги царства. Хуун-Цак-Тоок' не залишив опису своїх походів, але постійно носив титул «господар Ік'-Боб-Тоок'а». Втім, про цього бранця немає додаткових відомостей. Також достеменно не відомо, чи мав цей володар титул калоомте. Найпізніша пов'язана з Хуун-Цак-Тоок'ом дата відповідає дню 10.0.10.17.5, 13 Чікчан 13 Кумк'у (1 січня 841 року). Ймовірно невдовзі після цього він помер. Новим ахавом став Ті'-Чаак.

Стели 
Встановив 4 монументи — 5, 6, 7, 8 (з 9.19.15.0.0, 1 Ахав 3 Сек (10 квітня 825 року) по 10.0.10.0.0, 6 Ахав 8 Поп (22 січня 840 року). На ранніх своїх пам'ятках, стелах 7 і 8, Хуун-Цак-Тоок' наслідував давні скульптурні традиції. Пізніші стели — 5 і 6 — відрізняються низкою рис, зокрема новими головними уборами у вигляді голови ягуара або птиці, трубчастою носовою втулкою, відсутністю царського скіпетра.

Джерела 
 Lacadena A. Historia y ritual dinásticos en Machaquilá (Petén, Guatemala) // Revista Española de Antropología Americana. — 2011. — Vol. 41, No. 1. — P. 224.
 Just B. The Visual Discourse of Ninth-Century Stelae at Machaquila and Seibal. PhD Dissertation, Department of Anthropology. New Orleans: Tulane University, 2006 P. 114—115, 126—145.

Царі Мачакіли
Правителі IX століття